Стубно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 4055 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Халупки-Дусовске
 Черемошня
 Генся-Воля
 Колёня-Стубно
 Ковалики
 Новоставы
 Погожелец
 Пшигон
 Загробле
 Закосцеле

Соседние гмины 
 Гмина Медыка
 Гмина Орлы
 Гмина Радымно
 Гмина Журавица

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства